«Дубки́» — название парков в нескольких городах:

 Дубки — парк в Москве.
 Дубки — парк в Нижнем Новгороде.
 Дубки — парк в Сестрорецке

См. также 
 Северные Дубки — парк в Москве.